Игорь Николаевич Сергеев (9 марта 1973) — советский, белорусский и российский футболист, вратарь.

Биография 
Начал играть на взрослом уровне в 1991 году в резервной команде могилёвского «Днепра» в первенстве Белорусской ССР. В 1992 году перешёл в «Ведрич», с которым в том же сезоне дебютировал в высшей лиге Белоруссии. За два неполных сезона сыграл в чемпионате страны 10 матчей. С 1993 года играл за могилевский «Трансмаш», несколько сезонов провёл в первой лиге, а в 1997 году сыграл 5 матчей в высшей лиге. Затем выступал в первой лиге за «Ведрич», «Вейно-Днепр» и «Оршу».

В 2001 году перешёл в российский «Океан» из Находки и сыграл за сезон 20 матчей во втором дивизионе. На следующий год тоже был в составе клуба, но на поле не выходил. В последние годы карьеры выступал на любительском уровне за «Портовик-Энергия» из Холмска.

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки ФК «Речица-2014»
Игроки ФК «Трансмаш»
Игроки ФК «Орша»
Игроки ФК «Океан»